Inflacja jawna - objawia się wzrostem cen rynkowych, występuje w krajach o gospodarce rynkowej, gdzie ceny kształtują się pod wpływem ścierania się popytu z podażą.

Zobacz też 
 Inflacja

Inflacja